Painço pode referir-se a diversas variedades de milho:

 Milhete - designação geral usada em inúmeros países lusófonos para se referir a variegadas qualidades de milho de grão miúdo.
 Setaria italica - gramínea europeia, cultivada desde a Idade do Ferro, usada mormente para a alimentação pecuária. 
 Panicum miliaceum - poácea originária do Sudeste Asiático, de cultivo milenar na Eurásia. 
 Pennisetum glaucum - cereal nativo do continente africano.